virga, Latijn voor tak, twijg, loot, ook: afstammeling 
 Virga (wolk), een verticale, “droge” wolk
 “Virga Jesse”, een religieuze benaming voor Maria (moeder van Jezus), patroonheilige van tal van evenementen, verenigingen en kerken
 "Virga" komt ook voor in de benaming van verschillende soorten vlinders, insecten en enkele sponzen
 Virga (vlinder), een geslacht vlinders uit de familie van de dikkopjes (Hesperiidae)

Wikipedia:Doorverwijspagina